

Порт-Едвардс — місто, штат Вісконсин
 Порт-Едвардс — селище, штат Вісконсин